Пискорский () — польская фамилия, .

 Пискорский, Владимир Константинович (1867—1910) — украинский и российский историк.
 Пискорский, Георгий Августинович (1913—1995) — украинский учёный.
 Пискорский, Константин Владимирович (1892—1922) — украинский художник-авангардист.
 Пискорский, Матеуш (род. 1977) — польский политик